Shipley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Shipley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Shipley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Shipley – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Shipley – miasto w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)